GPA est un sigle qui peut signifier :
 garantie de parfait achèvement, en droit français, une garantie annuelle dont bénéficient les acquéreurs d'un ouvrage immobilier ;
 gestation pour autrui ;
 gestion et prévention de l'absentéisme ;
 gestion partagée des approvisionnements, une gestion de stock en partenariat avec son fournisseur ;
 Gouvernement populaire d'Azerbaïdjan, un État ayant existé dans le nord-ouest de l'Iran entre 1945 et 1946 ; 
 Grade Point Average (en français, moyenne générale), la moyenne des notes d'un étudiant ;
 Grand Paris Aménagement, un établissement public français ;
 groupement de prévention agréé, un groupement agréé par arrêté du préfet de région qui fournit une analyse comptable et financière d'une entreprise qui lui en fait la demande et qui lui apporte son aide pour les difficultés qu'elle pourrait rencontrer ;
 , une entreprise de grande distribution brésilienne ;
 Guingamp-Paimpol Agglomération, une communauté d'agglomération française, dans les Côtes-d'Armor.

GPa est le symbole :
 du gigapascal, une unité de pression valant un milliard de pascals ( la pression atmosphérique).